Häxebränz steht für:
 Häxebränz, der zürichdeutsche Name von Exuperantius, dem dritten Zürcher Stadtheiligen
 Häxebränz, das Pseudonym von Jacques M. Bächtold (1887–1984), Schweizer Didaktiker, Kulturförderer, Dialektlexikograph und Mundartpfleger